3W steht für:
 3W Power, luxemburgische Holding der AEG Power Solutions
 Malawi Airlines (IATA-Code), malawische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 WWW

3W